Фріс — прізвище. Відомі носії:

 Фріс Ігор Павлович ( 1973) — приватний нотаріус. Кандидат юридичних наук.
 Фріс Павло Львович (народ. 1949 р.)— український правознавець-криміналіст. Доктор юридичних наук, професор кафедри кримінального права Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
 Фріс Янус (народ. 1979 р.) — данський підприємець в сфері ІТ-технологій. 
 Фріс Август (1821—1913) — норвезький скрипаль і диригент.
 Фріс Вальтер (1894—1982) — німецький генерал танкових військ; учасник Першої та Другої світових війн.
 Фріс Вульф (1825—1902) — американський віолончеліст. 
 Фріс Гаррі Уїттер (1879—1953) — американський фотограф, письменник. 
 Фріс Гуґо (1848–1935) — голландський ботанік, генетик.
 Фріс Йєнс Андреас (1821—1896) — норвезький мовознавць, фольклорист, письменник, картограф.
 Фріс Френк Келлі (1922—2005) — американський художник-ілюстратор.
 Еліас Магнус Фріс (, 1794—1878) — шведський ботанік та міколог. Батько Теодора Магнуса Фріса.
 Теодор Магнус Фріс (; 28 жовтня 1832 — 29 березня 1913) — шведський ботанік та ліхенолог, біограф Карла Ліннея, старший син Еліаса Магнуса Фріса, батько Торе Хрістіана Еліаса Фріса та Роберта Еліаса Фріса.
 Торе Хрістіан Еліас Фріс (; 3 листопада 1886 — 31 грудня 1930) — шведський ботанік та міколог. Внук Еліаса Магнуса Фріса, син Теодора Магнуса Фріса, брат Роберта Еліаса Фріса.
 Роберт Еліас Фріс (; 11 липня 1876 — 29 січня 1966) — шведський ботанік та міколог. Внук Еліаса Магнуса Фріса, син Теодора Магнуса Фріса, брат Торе Хрістіана Еліаса Фріса.